NBA Live 96 é a parcela de 1996 da série NBA Live de vídeo games. A tampa apresenta Shaquille O'Neal do Orlando Magic. O jogo foi desenvolvido pela EA Sports e lançado em 01 de janeiro de 1996

NBA Live
Jogos eletrônicos de 1996
Jogos para computador
Jogos para Game Boy
Jogos para Mega Drive
Jogos para PlayStation
Jogos para Super Nintendo Entertainment System
Jogos da EA Sports
Jogos eletrônicos da Electronic Arts

ru:NBA Live 96